Stadionul Olimpia este principalul stadion al județului Satu Mare, fiind situat în orașul Satu Mare.
Capacitatea stadionului este de 18.000 de locuri. A fost construit între anii 1936-1942 și este administrat de Municipiul Satu Mare prin Administrația Domeniului Public.

Pe acest stadion își desfășoară activitatea echipa de fotbal FC Olimpia Satu Mare.
Stadioane de fotbal din România